

Wydarzenia 

 Ajschylos odniósł pierwsze zwycięstwo w konkursie dramatycznym